Szwajcaria:
 Schönenbuch – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlesheim
 Schönenbuch – gmina w kantonie Schwyz, w okręgu Schwyz

Zobacz też:
 Schönbuch